Юнн Заари (; ) — французский футболист, защитник клуба «Мезёкёвешд» и сборной Коморских островов.

Клубная карьера 
Уроженец Нанта, Заари начал футбольную карьеру в молодёжных командах «Ла Сен-Пьер де Нант» и «Каркфу», после чего стал игроком академии «Кана».

В основном составе «Кана» дебютировал 9 декабря 2018 года в матче французской Лиги 1 против «Страсбура». 2 марта 2019 года впервые вышел в стартом составе Лиги 1 в матче против «Пари Сен-Жермен».

В феврале 2019 года подписал свой первый профессиональный контракт с «Каном».

Карьера в сборной 
Заари родился во Франции, но имеет коморские корни. 12 октября 2018 года дебютировал в составе сборной Коморских островов в товарищеском матче против сборной Гвинеи.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Кана»
 Профиль на сайте французской Лиги 1
 Профиль на сайте National-football-teams.com

Футболисты Франции
Футболисты Комор
Игроки сборной Комор по футболу
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «По»
Игроки ФК «Шоле»
Игроки ФК «Мезёкёвешд»